Philipp Kurashev, né le  à Davos, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Carrière junior 
Il a disputé 3 saisons dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec de 2016-2017 à 2018-2019. En 183 matchs de saison régulière, il a récolté 179 points, dont 69 buts. Il a également obtenu 13 points en 17 matchs éliminatoires.

Carrière en club 
Il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec les Blackhawks de Chicago, le 12 mars 2019. À la fin de sa saison junior, il se joint aux IceHogs de Rockford dans la LAH et fait ses débuts chez les professionnels, le 5 avril 2019.  

Avec le début de la saison 2020-2021 qui est retardé en Amérique du Nord en raison de la pandémie de COVID-19, il demeure en Suisse et est prêté au HC Lugano dans la NL, le 6 septembre 2020. Il revient en Amérique du Nord en janvier 2021 et fait ses débuts dans la LNH, le 15 janvier, face au Lightning de Tampa Bay. 4 jours plus tard, le 19 janvier, il inscrit son premier but en carrière dans la LNH contre les Panthers de la Floride.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || CP Berne || Juniors Élites A ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2015-2016 || ZSC Lions || Juniors Élites A ||34 ||9 ||9 ||18 ||8 ||12 ||4 ||4 ||8 ||8
|- 
| 2016-2017 || Remparts de Québec || LHJMQ ||65 ||21 ||33 ||54 ||10 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|- 
| 2017-2018 || Remparts de Québec || LHJMQ ||59 ||19 ||41 ||60 ||24 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6
|- 
| 2018-2019 || Remparts de Québec || LHJMQ ||59 ||29 ||36 ||65 ||33 ||7 ||1 ||4 ||5 ||8
|- 
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||36 ||7 ||12 ||19 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2020-2021 || HC Lugano || NL ||13 ||0 ||9 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH ||54 ||8 ||8 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH ||67 ||6 ||15 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH ||3 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 121 || 14 || 23 || 37 || 24 || - || - || - || - || - ||

| 2016 || Suisse -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 ||
|-
| 2016 ||  Suisse -18 ans || Ivan Hlinka -18 ans ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||
|-
| 2017 ||  Suisse -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans ||5 ||3 ||1 ||4 ||2 ||
|-
| 2018 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde junior ||5 ||1 ||2 ||3 ||2 ||
|- 
| 2019 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde junior ||7 ||6 ||1 ||7 ||4 ||
|-
| 2019 ||  Suisse || Championnat du monde ||8 ||1 ||3 ||4 ||4 ||
|-
| 2021 ||  Suisse || Championnat du monde ||8 ||1 ||4 ||5 ||14 ||
|-
| 2022 ||  Suisse || Championnat du monde ||8 ||1 ||3 ||4 ||0 ||

Références 

Naissance en octobre 1999
Naissance à Davos
Sportif grison
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du HC Lugano
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford